Ку́ровицы

 Ленинградская область:
 Куровицы — деревня в Гатчинском районе
 Куровицы — деревня в Кингисеппском районе